Никола́й Петро́вич Андре́ев:* Андреев, Николай Петрович (1838—1927) — русский военный педагог, генерал-лейтенант.
 Андреев, Николай Петрович (1892—1942) — советский литературовед.
Андреев, Николай Петрович (1910—1986) — советский шахматист.